Il  Greco di Tufo Spumante è un vino DOCG la cui produzione è consentita nella provincia di Avellino

Zona di produzione

Vitigni con cui è consentito produrlo 
Greco Bianco minimo 85%
 Coda di Volpe bianca massimo 15%

Tecniche di produzione 
Sono idonei solo i terreni collinari di buona esposizione
Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente, soleggiati.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a  ceppi/ha.
È vietata ogni pratica di forzatura
Tutte le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate nella zona DOCG, ma sono ammesse eccezioni.
La rifermentazione deve avvenire in bottiglia (metodo classico)
Lo spumante deve essere affinato per almeno 36 mesi in bottiglia a decorrere dal 1º novembre dell'anno della vendemmia.

Caratteristiche organolettiche 
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli o dorati;
odore: caratteristico, gradevole, con delicato sentore di lievito;
sapore: sapido, fine e armonico, del tipo "extrabrut" o del tipo "brut";
acidità totale minima: 6,0 g/l;

Informazioni sulla zona geografica

Storia 

Precedentemente l'attuale disciplinare DOCG era stato:
Approvato DOC con DPR 26.03.1970 G.U.130 - 26.05.1970
Approvato DOCG con DM 18.07.2003 G.U. 180 - 05.08.2003

Disciplinare abrogato
Il precedente disciplinare approvato con decreto del 18/07/2003, pubblicato sulla gazzetta_ufficiale nº 180 del 05/08/2003, prevedeva:
resa_uva=10,50 t/ha
resa_vino=70,0%
titolo_uva=11,0%
titolo_vino=12,0%
estratto_secco=15,0 g/l
vitigno:
Greco 85.0% - 100.0%
Coda di Volpe bianco 0.0% - 15.0%
Caratteristiche organolettiche:
colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli o dorati.
odore: caratteristico, gradevole, con delicato sentore di lievito.
sapore: sapido, fine e armonico, del tipo extrabrut o del tipo brut.
 Acidità totale minima: 5,0 g/l
Tecniche produttive:
Sono ammessi solo vigneti collinari di buona esposizione. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente, soleggiati.
 È vietata ogni pratica di forzatura.
Per i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere una forma di allevamento verticale, la densità di impianto non potrà essere inferiore ai  ceppi per ettaro.
Zona di produzione:
L'intero territorio amministrativo dei comuni di Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni della provincia di Avellino.

Abbinamenti consigliati 
Aragosta, baccalà, pesce alla griglia

Si abbina come aperitivo ad antipasti freddi in genere (prosciutti e salumi).

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri

Note

Voci correlate
 Greco di Tufo Bianco
 Tufo

Collegamenti esterni
Consorzio Viticoltori degli otto Comuni del Greco di Tufo

Vini DOCG della provincia di Avellino
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Greco
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Coda di Volpe
Vini spumanti